Vlčí kámen je označení více míst:

 Vlčí kámen – památník posledního zastřeleného vlka na Vysočině, na západním úbočí kopce Sólo ve Žďárských vrších
 Vlčí kámen (přírodní památka) – u pomníku posledního vlka na Vysočině
 Vlčí kámen – památník posledního vlka v Čechách a na Šumavě, viz článek Poslední vlk v Čechách
Vlčí kámen (Šumava) (1136 m n. m.) – kopec na Šumavě v katastru obce Horní Planá
 Vlčí kámen (Slavkovský les) (883 m n. m.) – kopec ve Slavkovském lese
 Vlček (přírodní rezervace) – rezervace na kopci Vlčí kámen ve Slavkovském lese

Související články 
 Pomník posledního vlka v Moravskoslezských Beskydech - nedaleko obce Hrčava